Tyana (geslacht), een geslacht van vlinders
 Tyana (stad), een stad uit de Klassieke Oudheid in Centraal-Anatolië (Turkije)
 Tyana (zangeres), een Vlaamse zangeres